Екатеринго́ф — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Пореченская волость».

Расположена на юге района на противоположном от волостного центра северном берегу Пореченского озера, в 31 км к югу от райцентра Великие Луки.

Население 
Численность населения деревни составляет на 2000 год — 41 житель, на 2010 год — 34 жителя.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Пореченская волость [1]

Населённые пункты Великолукского района